Thiriet est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Henri Thiriet (1873-1946), affichiste et illustrateur français ;
 Jules Thiriet (1906-1984), personnalité politique française ;
 Maurice Thiriet (1906-1972), compositeur français ;
  (1921-1986), byzantiniste français ;
  (1949-), scénariste et journaliste suisse ;
 Brigitte Thiriet (1956-), pongiste française ;
 Jean-Michel Thiriet (1958-), scénariste et dessinateur français de bande dessinées ;
 Béatrice Thiriet (1960-), compositrice française ;
 Serge Thiriet (1965-), acteur, doubleur et réalisateur français ;
 Pierre Thiriet (1989-), pilote français.

Toponyme 

 Fort Thiriet, fort algérien de la wilaya d'Illizi.

Société 
 Thiriet, entreprise française agroalimentaire de surgelés créée en 1902.

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien